Nitten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Nitten, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (10,7 ha)
Lilla Nitten, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (21,5 ha)
Stora Nitten, sjö i Ludvika kommun,  (75 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn